Cet article présente la liste des champions des Impact ! World Tag Team Championship, championnat de catch de l'Impact ! Wrestling créé en 2007 quand la fédération a vu le jour

Historique 
Le titre a connu un total de 43 champions différents pour un total de 52 règnes reconnus (plus un non officiel).

Liste des champions

Liste des règnes combinés 
Au

Par équipe

Par catcheur

Liens externes 
 CygyWrestling.com - Historique du titre par équipe de la TNA

Références

Liens externes 

Championnat de catch (TNA)